Wargnies ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Wargnies im Département Somme
Wargnies-le-Grand im Département Nord
Wargnies-le-Petit im Département Nord